Cà Mau bezeichnet:

 Cà Mau (Provinz), eine Provinz in Vietnam
 Cà Mau (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 Cà Mau (Halbinsel), eine Halbinsel in Vietnam